Международная премия Мира — учреждена на 1-м Всемирном конгрессе сторонников мира в апреле 1949. Присуждается Всемирным Советом Мира деятелям науки, культуры и искусства за лучшие произведения литературы и искусства, научные работы и кинофильмы, способствующие укреплению мира между народами.

Регламент Международной премии Мира был утверждён на 2-й сессии Постоянного комитета Всемирного конгресса сторонников мира (Рим, 28-31 октября 1949). Всемирный Совет Мира установил (1951) три формы премий:
 Почётные Международные премии Мира
 Международные премии Мира (с 1957 не присуждались)
 Золотые медали Мира (с 1959 — Золотые медали Мира им. Жолио-Кюри)

Обладатели Международной премии Мира

1950 
  Фучик, Юлиус (Чехословакия); журналист, антифашист, коммунист (посмертно)
  Пикассо, Пабло (Франция); художник, коммунист
  Робсон, Поль (США); певец, член ВСМ
  Назым Хикмет Ран (Турция); писатель, Общественный деятель, член ВСМ, коммунист
   документальный фильм «Юность мира» (СССР—Венгрия) о Всемирном фестивале молодёжи и студентов в Будапеште; (сценарист Л. И. Ошанин; режиссёр А. А. Ованесова; операторы Д. А. Каспий; Г. М. Бобров; И. В. Бессарабов; Дьёрдь Иллеш)

1952 
  документальный фильм «Мы за мир» (СССР) (режиссёры И. А. Пырьев и Й. Ивенс; сценаристы И. А .Пырьев и А. Фролов; операторы В. Е. Павлов, Т. П. Лебешев; композитор И. О. Дунаевский)

1953 
  Элюар, Поль (Франция); поэт, коммунист (посмертно)
  Вапцаров, Никола (Болгария); поэт, революционный деятель (посмертно)
  Мендес, Леопольдо (Мексика); график
  Мулк Радж Ананд (Индия); писатель
  Уильям Эдуард Бёркхардт Дюбуа (США); общественный деятель, писатель
  Халлдор Кильян Лакснесс (Исландия); писатель
  Хелльберг, Мартин (ГДР); кинорежиссёр

1954 
  Шостакович, Дмитрий Дмитриевич (СССР); композитор
  Чаплин, Чарльз Спенсер (США); актёр, сценарист и режиссёр кино

1955 
  Барток, Бела (Венгрия); композитор, пианист (посмертно)
  Ивенс, Йорис (Нидерланды); кинорежиссёр-документалист
  Дзаваттини, Чезаре (Италия); писатель, кинорежиссёр

1956 
  Казандзакис, Никос (Греция); писатель
  Ци Байши (Китай); художник

1957 
  Рассел, Бертран (Великобритания); философ

См. также 
 Международная Ленинская премия «За укрепление мира между народами»
 Международная Сталинская премия «За укрепление мира между народами»

Премии

Списки лауреатов премий
Награды по алфавиту